Osoby:
 Luise von Schierstedt

Zobacz też:
 Groß Schierstedt
 Klein Schierstedt